Powerlifting bezeichnet
 den Kraftdreikampf, eine Wettkampfsportart des Kraftsports, bestehend aus den drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben
 im Behindertensport das Bankdrücken als Wettkampfsportart